Eichstädt oder Eichstaedt steht für:

 Eichstädt (Oberkrämer), Ortsteil von Oberkrämer, Brandenburg
 Eichstädt (Meteorit), Meteorit
 Eichstädt, früherer Name von Dąbie, Ort im Powiat Kolski, Polen
 Eichstaedt (Automobilhersteller), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Eichstädt ist der Familienname folgender Personen:

 Franziska Eichstädt-Bohlig (* 1941), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Heinrich Eichstädt (1823–1905), deutscher Schachkomponist
 Heinrich Karl Eichstädt (1771–1848), deutscher Altphilologe
 Karl Friedrich Eduard Eichstaedt (1801–1883), preußischer Generalmajor und zuletzt Inspekteur der 2. Pionier-Inspektion
 Leo Eichstaedt (1855–1929), deutscher Richter und Politiker
 Lorenz Eichstaedt (1596–1660), deutscher Mediziner und Astronom

 Rudolf Eichstaedt (1857–1924), deutscher Maler
 Senta Eichstaedt, deutsche Schauspielerin

Siehe auch: 
 Eichstadt
 Eichstätt (Begriffsklärung)
 Eichstedt